Tweede divisie (mannenhandbal) 2019/20
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2019/20